ePIC, de electronic Plant Information Center van de Royal Botanic Gardens in Kew.
Epic (album), een muziekalbum van Blood on the Dance Floor.
Epic (Borknagar), een album van de Noorse band Borknagar.
Epic (computerspel) uit 1992
Epic (Faith No More), een single van Faith No More.
Epic Games, een Amerikaans ontwikkelaar van computerspellen.
Epic metal, een muziekvariant op heavy metal.
Epic Movie, een film uit 2007.
Epic Records, een Amerikaanse platenmaatschappij.
Epic (Sandro Silva & Quintino), een single van Sandro Silva en Quintino.
Epic Systems (ook wel afgekort als Epic) is een softwarebedrijf uit de VS, wat zich primair richt op de gezondheidszorg.
Epic (webbrowser), een webbrowser voor Windows.
Epic (2013), een animatiefilm uit 2013.
Explicitly Parallel Instruction Computing (EPIC), een instructieset gebruikt in Intel Itanium processors.